Jumpei Arai puede referirse a varias personas:

 Jumpei Arai (n. 1989), futbolista japonés.
 Jumpei Arai (n. 1994), futbolista japonés.